Křemík (14Si) má 24 známých izotopů s nukleonovými čísly 22-45. 28Si (přirozený výskyt 92,223 %), 29Si (4,685 %) a 30Si (3,092 %) jsou stabilní. Nejstabilnějším radioizotopem je 32Si s poločasem přeměny 153 let. Druhý nejstabilnější je 31Si, jehož poločas má hodnotu 157,36 min, ostatní izotopy mají poločas pod 7 s, většinou pod 1 s. Nejméně stabilní je 43Si (poločas přeměny asi 60 nanosekund).

Seznam izotopů

Reference

Externí odkazy 
 

Křemík
Křemík